Matija Maležič je lahko:
 Matija Maležič - Ciril, župan Ljubljane
 Matija Maležič - Matic, alpinist

Glej tudi 
 ime Matija Malešič